Мухтаров (Мухтарова) — фамилия.

Мухтаров 
 Мухтаров, Абдулла Ибрагимович (1918—2013) — советский и азербайджанский физик, член-корреспондент АН Азербайджана.
 Мухтаров, Александр Николаевич (род. 1943) — советский биатлонист, чемпион СССР.
 Мухтаров, Араз (1985) — азербайджанский самбист и дзюдоист.
 Мухтаров, Ахрор Мухтарович (1924—2007) — советский и таджикский историк, академик АН Таджикистана.
 Мухтаров, Гусейн (1914—1980) — советский туркменский драматург.
 Мухтаров, Шамиль Джаватович (1952—2022) — советский и российский военный деятель.
 Мухтаров, Дильшод Тахирович (род. 1975) — узбекский стрелок, призёр Азиатских игр, участник двух Олимпийских игр.
 Мухтаров, Евгений Олегович (род. 1969) — российский журналист, религиовед.
 Мухтаров, Кашаф Гильфанович (1896—1937) — советский государственный деятель. В 1921—1924 председатель Совнаркома Татарской АССР.
 Мухтаров, Муртуза (1865—1920) — крупный бакинский нефтепромышленник и меценат.
 Мухтаров, Мухтар (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Мухтаров, Ниджат Асиф оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.
 Мухтаров, Саиб-Гусейн Фармуд оглы (1906—1971) — советский машиностроитель, Герой Социалистического Труда.
 Мухтаров, Талгат Сабитович (род. 1966) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор, заместитель министра обороны.
 Мухтаров, Тюленбай (1926—2016) — старший чабан совхоза «Камаганский» Куртамышского района Курганской области, Герой Социалистического Труда.
 Мухтаров, Хикмет Мамедкули оглы (1956—2006) — азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе.
 Мухтаров, Хусейн Мухтарович (1938—2001) — советский киргизский оперный певец (бас), Народный артист СССР.
 Мухтаров, Эльман Джошгун оглы (род. 1994) — азербайджанский борец греко-римского стиля, победитель чемпионата Европы среди кадетов.

Мухтарова 
 Мухтарова, Гульфия Рубиновна (род. 1995) — российская самбистка.
 Мухтарова, Ксения Петровна (1898—1988) — льновод, Герой Социалистического Труда.
 Мухтарова, Фатьма Саттаровна (1893—1972) — русская и советская оперная певица.

См. также 
 Мухтар